Сен Дие де Вож може да се отнася за:
 Сен Дие де Вож, град във Франция
 Сен Дие де Вож (окръг), окръг във Франция
 Сен Дие де Вож-1, кантон във Франция
 Сен Дие де Вож-2, кантон във Франция